Stanisław Sojka (ur. 1951) – polski duchowny
 Stanisław Sojka (ur. 1959) – polski muzyk
 Stanisław Sojka – album muzyczny